

Patronyme 

 Eugénia Miskolczy Meller (1872-1944-45?), féministe et pacifiste hongroise.
 Petite Meller, chanteuse franco-polonaise.
 Baron Piotr Meller-Zakomelsky (1755-1823), homme politique russe.
 Raquel Meller (1888-1962), chanteuse et actrice de cinéma espagnole.
 Stefan Meller (1942-2008), universitaire et diplomate polonais.
 Vadim (Vadym) (Gueorguievitch) Meller (1884-1962), peintre russe d'avant-garde.

Biologie 
 le canard de Meller (Anas melleri), une espèce de palmipède appartenant à la famille des Anatidae
 la mangouste de Meller

Autres 
 Mellerio dits Meller, maison de joaillerie.

Voir aussi 
 Mellerio
 
  (, )
  ()
 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand